Bar Hill steht für

 Bar Hill (Alabama), Erhebung in Alabama, Vereinigte Staaten von Amerika
 Bar Hill (Montana), Erhebung in Montana, Vereinigte Staaten von Amerika
 Bar Hill (South Cambridgeshire), Ortschaft in South Cambridgeshire, Grafschaft Cambridgeshire, England
 Bar Hill (Kastell), römisches Kastell im Antoninuswall, Schottland